Чернявська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Чернявська волость (Мало-Чернявська) — Бердичівського повіту Київської губернії;
 Чернявська волость — Липовецького повіту Київської губернії.